Thellusson ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Thellusson (1770–1815), britischer Politiker
 Frédéric Théllusson (1894–1960), belgischer Autorennfahrer

 George Woodford Thellusson (1764–1811), britischer Politiker
 Peter Thellusson, 1. Baron Rendlesham (1761–1808), britischer Adliger und Politiker

Siehe auch:
 Hôtel de Thellusson